Ludwig von Pfalz-Zweibrücken ist der Name folgender Personen:
 Ludwig I. von Pfalz-Zweibrücken, genannt der Schwarze (1424–1489), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Zweibrücken
 Ludwig II. von Pfalz-Zweibrücken, genannt der Jüngere (1502–1532), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Zweibrücken und Graf von Veldenz